Placidozoa — інфравідділ протистів з супергрупи SAR, нефотосинтетична лінія гетероконтів.

Філогенія
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки в середині групи.

Класифікація 
Інфравідділ Placidozoa Cavalier-Smith 2013
 Суперклас Wobblata Cavalier-Smith 2006 stat. n. 2013 (paraphyletic)
 Клас Placididea Moriya, Nakayama & Inouye 2002
 Ряд Placidida Moriya, Nakayama & Inouye 2002 [Placidae Cavalier-Smith 2006]
 Родина Placidiaceae Moriya, Nakayama & Inouye 2002
 Рід Pendulomonas Tong 1997
 Рід Placidia Moriya, Nakayama & Inouye 2002
 Рід Wobblia Moriya, Nakayama & Inouye 2000
 Рід Allegra Rybarski et al. 2015
 Клас Nanomonadea Cavalier-Smith 2013
 Ряд Uniciliatida Cavalier-Smith 2013
 Родина Solenicolidae Cavalier- Smith 2013
 Рід Solenicola Pavillard 1916
 Родина Incisomonadidae Cavalier-Smith & Scoble 2013
 Рід Incisomonas Scoble & Cavalier-Smith 2013
 Клас Opalomonadea Cavalier-Smith 2013
 Рід Barthelona Bernard, Simpson & Patterson 2000
 Рід Quasibodo Bernard, Simpson & Patterson 2000
 Суперклас Opalinata Wenyon 1926 emend. Cavalier-Smith 1996 stat. n. 2006
 Клас Blastocystea Zierdt et al. 1967 [Blastocysta Zierdt 1978; Blastocystina Zierdt 1978]
 Ряд Blastocystida Zierdt 1978
 Родина Blastocystidae Jiang & He 1988 non Jaekel 1918
 Рід Blastocystis Alexeev 1911 non Jaekel 1918
 Клас Opalinea Wenyon 1926 stat. n. Cavalier-Smith 1993 emend. Cavalier-Smith 2013 
 Ряд Proteromonadida Grassé 1952 emend. Cavalier-Smith 1993 [Proteromonadea Caval.-Sm. 1997]
 Родина Proteromonadidae Grassé 1952
 Рід Proteromonas Kunstler 1883 [Prowazekella Alexeieff 1912] 
 Ряд Opalinida Poche 1913 stat. n. Hall 1953 emend. Cavalier-Smith
 Родина Karotomorphidae Travis 1934 [Karotomorphida Cavalier-Smith 1993]
 Рід Karotomorpha Travis 1934 [Tetramastix Alexeieff 1916 non Zacharias 1898] 
 Родина Opalinidae Claus 1874 
 Рід Bezzenbergia Earl 1973
 Рід Hegneriella Earl 1971
 Рід Cepedea Metcalf 1920
 Рід Opalina Purkinje & Valentin 1835
 Рід Protozelleriella Delvinquier, Markus & Passmore 1991
 Рід Zelleriella Metcalf 1920
 Рід Protoopalina Metcalf 1918

Примітки 

Гетероконти